O termo bicho-de-galinha (ou carrapato-de-galinha) é a designação comum dos seguintes aracnídeos: 
Dermanyssus gallinae — um ácaro Mesostigmata pertencente à família Dermanyssidae que parasita galinhas e outras aves;
Liponyssus bursa (sinónimo de Ornithonyssus bursa) — um ácaro da família Macronyssidae que parasita aves;
Argas miniatus — um carrapato da família dos Argasidae (argasídeos).